Turi Tamás (1966) raliversenyző
 Turi Tamás (1975) videoblogger
 Turi Tamás (1992) labdarúgó